Ка́ндавский край () — административно-территориальная единица на западе Латвии, в историческом регионе Курземе. Край состоит из шести волостей и города Кандава, который является центром края.

Площадь края — 649 км². Граничит с Кулдигским, Талсинским, Яунпилсским, Броценским и Салдусским краями.

Край был образован в феврале 1999 года. 1 июля 2009 года, при расформировании Тукумского района, в состав Кандавского края были также включены Ванская и Зантская волости.

Население 
На 1 января 2010 года население края составляло 9897 человек.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Территориальное деление 
 город Кандава ()
 Ванская волость ()
 Зантская волость ()
 Земитская волость ()
 Кандавская волость ()
 Маткулская волость ()
 Цереская волость ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кандавского края